Иван Алексеевич Левченко (1921—1943) — Герой Советского Союза, командир миномётного взвода 249-го кавалерийского полка (7-я кавалерийская дивизия, 2-й гвардейский кавалерийский корпус, Центральный фронт), лейтенант.

Биография 
Родился 15 октября 1921 года в хуторе Проциков Весёловского района Ростовской области в семье крестьянина. Русский.

В 1939 году, окончив среднюю школу, Иван Левченко по комсомольской путевке уехал в Тамбовское Краснознаменное кавалерийское училище. Окончив его, он получил назначение в одну из частей, которая дислоцировалась на Дальнем Востоке.

В действующей армии с марта 1943 года.

Лейтенант И. А. Левченко отличился в боях в Севском районе Орловской (ныне Брянской) области. В ночь с 20 на 21 марта 1943 года во главе взвода в тылу противника у села Стрелецкая (ныне Стрелецкая Слобода) уничтожил много гитлеровцев. В бою взвод погиб, а Иван Левченко был тяжело ранен и окружён фашистами. Предпочёл смерть плену, взорвав себя и окруживших его врагов гранатой.

Из наградного листа:

«В ночь с 20 на 21 марта 1943 года участвовал в ночном налёте в районе Стрелецкой , будучи ранен и окружён группой противника продолжал отстреливаться до последнего патрона, уничтожив восемь гитлеровцев. Не желая живым попасть в руки немцев ручной гранатой подорвал себя».

Командир и начальник штаба 249-го кавалерийского полка написал матери:

«Ваш сын, лейтенант Левченко Иван Алексеевич, в бою за социалистическую Родину, верный Военной присяге, проявив геройство и мужество, пал смертью храбрых и похоронен у села Стрелецкая Орловской области».

Похоронен в деревне Стрелецкая Слобода  Брянской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 18 мая 1943 года за  «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Память 
 В хуторе Проциков Весёловского района Ростовской области в память об И. А. Левченко установлена мемориальная доска.
 В посёлке Весёлый Веселовского района именем И. А. Левченко названа улица.
 Имя И. А. Левченко присвоено Багаевской средней школе в посёлке Чаканиха Весёловского района Ростовской области.
 В городе Семикаракорск Ростовской области его именем названы площадь и средняя школа № 3.
 В селе Басово (Золочевский район) Золочевского района Харьковской области Украины установлен памятный знак..

Примечания

Ссылки 
 Иван Алексеевич Левченко
 .
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны